Tonnerre, et Mille sabots ! est le septième tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario). L'album a été publié en 1983 par Dargaud.

Personnages principaux

Voir aussi 
 Liste des noms de brebis dans Le Génie des alpages
 Liste des personnages secondaires dans Le Génie des alpages

Liens externes 
 Un Génie, des alpages - présentation de la série : liste illustrée des personnages et des brebis, décryptage des références dans leurs noms, florilège des théories et citations.
 Le Génie des alpages - site consacré à la série : interviews, dédicaces, planches, décryptage des allusions et références, abécédaire des brebis, etc.

Le Génie des alpages
Album de bande dessinée sorti en 1983